Змейка — деревня в составе городского округа город Выкса Нижегородской области, входящая в административно-территориальное образование Туртапинский сельсовет.

География 
Деревня расположена в 13 км на север от города Выкса.

История 
В окладных книгах 1676 года деревня Змейка входила в состав Решновского прихода, в ней было 8 дворов крестьянских.

В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Липенской волости Муромского уезда Владимирской губернии, с 1921 года — в составе Кулебакской волости Выксунского уезда. В 1859 году в деревне числилось 33 дворов, в 1905 году — 93 дворов. 

С 1929 года деревня входила в состав Туртапинского сельсовета Выксунского района Горьковского края, с 1936 года — в составе Горьковской области, с 2011 года — в составе городского округа город Выкса.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Выкса